Karlsborg steht für:

 Burg Karlsborg, eine ehemalige Burg in Bohuslän
 Karlsborg (Gemeinde), eine schwedische Gemeinde
 Karlsborg, der Hauptort dieser Gemeinde
 Festung Karlsborg, die Festung dieses Ortes
 Karlsborg (Kalix), ein Ort in der schwedischen Gemeinde Kalix

Siehe auch
 Karlsburg